Die Saison 2015/16 war die erste Spielzeit der Futsal-Regionalliga Süd als höchste deutsche Spielklasse im Futsal der Männer. Sie begann am 26. September 2015 und endete am 12. März 2016. Der Meister TSV Weilimdorf nahm an der Endrunde um die Deutsche Futsal-Meisterschaft teil, die in Turnierform ausgetragen wurde. Der Vizemeister FC Portus Pforzheim konnte sich für die Vorrunde qualifizieren.

Teilnehmer 

Für die erste Spielzeit 2015/16 waren folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister und Vizemeister der Futsal-Bayernliga 2014/15:
 TV Wackersdorf (Meister) 
 BaKi Futsal Nürnberg (Vizemeister)
 drei Mannschaften aus der Futsal-Hessenliga 2014/15:
 Cosmos Höchst (Meister) 
 SV Darmstadt 98 
 Germania Ober-Roden
 zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg:
 TSV Weilimdorf (Württemberg) 
 FC Portus Pforzheim (Vizemeister Baden)

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Rekordspieler 
Mit 28 Toren ist Marin Kurtin vom TSV Weilimdorf Rekordtorschütze.

Weblinks 
 Futsal-Regionalliga Süd 2015/16 auf Fussball.de
 Futsal-Regionalliga Süd 2015/16 auf FuPa.net

Einzelnachweise 

Futsalveranstaltung 2015
Futsalveranstaltung 2016
Regionalliga Süd 2015/16
Sportsaison 2015/16